Andréa Ramos é uma cantora de música popular brasileira.

Discografia 
A vida na Ilha

Cantores do Espírito Santo
Naturais de Vitória (Espírito Santo)